Padre Las Casas (Araucanía), een gemeente in de Chileense regio Araucanía
Padre Las Casas (Azua), een gemeente in Azua, een provincie van de Dominicaanse Republiek